Az 1973–1974-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 40. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Górnik Zabrze, és a bronzérmes Stal Mielec előtt. Az Odra Opole és a Zagłębie Wałbrzych kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1974
Lengyel 1
Lengyel 1